Dump ( «мусорная куча, свалка; выбрасывать, вываливать»):
 dump (Unix) — утилита Unix для резервного копирования.
 Dump (группа) — сайд-проект Джеймса Макнью, басиста Yo La Tengo.

См. также 
 Дамп — снимок информации о состоянии компьютерной системы.